Гандикап () в общем случае — неравные возможности/условия. Имеет более конкретные значения в узких областях:
 Гандикап в спорте — способ отражения лидерства на предыдущих этапах в более раннем выпуске на старт в последующих, синоним слова «фора».
 Гандикап в медицине, психологии и политике — нередко искусственно созданное сочетанное состояние, при котором симбиоз физических, умственных, психологических и/или социальных качеств и/или процессов затрудняет или делает невозможной адаптацию человека в обществе или государства на политической арене, не позволяя ему достичь оптимального уровня развития и функционирования. См. также гандикапизм.
 Концепция гандикапа в биологии — гипотеза о том, что наблюдающиеся у самцов некоторых видов вредные для выживаемости признаки служат демонстрацией качества генома.
 Гандикап в государственных закупках в РФ применяется к организациям инвалидов, но в основном к товарам ЕАЭС (в тексте указано Россия, но читать как ЕАЭС) по правилам 925 Постановления (если указано правило, то цена в предложении рассчитывается с коэффициентом 0.85, но сделка заключается с коэффициентом 1, если выигрывает применимый, или с коэффицентом 0.85, если иностранный товар)
 Гандикап или фора — вариант коммерческих ставок, придуман в  для уравнивания силы команд. Успешно используется в различных шулерских махинациях.